Иааи (Hwen Iaai, Iaai, Iai, Yai) — язык, на котором говорят на острове Увеа архипелага Луайоте в Новой Каледонии. 57 % населения живут в городе Нумеа. Также язык преподаётся в начальных и средних школах с целью его сохранения.

Иааи — шестой в Новой Каледонии язык по числу носителей (4078 человек в 2009 году).

Фонология

Гласные

Согласные

Письменность 
Письменность на основе латинского алфавита.

Примечания

Ссылки 
 Иааи  на Ethnologue
  Five stories in Iaai , collected by F. Ozanne-Rivierre, and presented in bilingual format (homepage of LACITO).
 Presentation of Iaai , including an extensive bibliography.

Языки Новой Каледонии
Океанийские языки